Olesa de Montserrat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olesa de Montserrat (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Olesa de Montserrat (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar